Mason se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francis Mason
 Edmund William Mason
 Herbert Louis Mason
 Silas Cheever Mason